Snow Patrol — шотландсько-ірландський гурт з міста Данді, що грає альтернативний рок. Працює з 1994 року. Світову популярність група отримала з випуском в 2006 році альбому Open your eyes, який був розтиражований в кількості 4,7 мільйона екземплярів по всьому світу.

Snow Patrol були висунуті в трьох номінаціях BRIT Awards і виграли п'ять Meteor Ireland Music Awards . По всьому світу гурт продав понад 7 мільйонів альбомів.

Студійні альбоми 
 Songs for Polarbears (1998)
 When It's All Over We Still Have to Clear Up (2001)
 Final Straw (2003)
 Eyes Open (2006)
 A Hundred Million Suns (2008)
 Fallen Empires  (2011)

Сингли
{| class="wikitable"
!rowspan="2"|Year
!rowspan="2" width="310"|Song
!colspan="11"|Peak chart positions
!rowspan="2" width="250"|Album
|-
!width="25" align="center"|UK
!width="25" align="center"|AUS
!width="25" align="center"|AUT
!width="25" align="center"|BEL (FLA)
!width="25" align="center"|GER
!width="25" align="center"|IRL
!width="25" align="center"|NLD
!width="25" align="center"|NZL
!width="25" align="center"|SWI
!width="25" align="center"|<small>USAlt.
!width="25" align="center"|US
|-
|rowspan="3" align="center"|1998
|"Little Hide"
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center" rowspan="4"|Songs for Polarbears
|-
|"One Hundred Things You Should Have Done in Bed"
|align="center"| 157
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"Velocity Girl / Absolute Gravity"
|align="center"| 177
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|align="center"|1999
|"Starfighter Pilot"
|align="center"| 161
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|align="center"|2000
|"Ask Me How I Am"
|align="center"| 116
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center" rowspan="2"|When It's All Over We Still Have to Clear Up
|-
|align="center"|2001
|"One Night is Not Enough"
|align="center"| 105
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|align="center"|2003
|"Spitting Games"
|align="center"| 54
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 39
|align="center"| —
|align="center" rowspan="5"|Final Straw
|-
|rowspan="4" align="center"|2004
|"Run"
|align="center"| 5
|align="center"| 76
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 25
|align="center"| 71
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 15
|align="center"| —
|-
|"Chocolate"
|align="center"| 24
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 40
|align="center"| 34
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 40
|align="center"| —
|-
|"Spitting Games" (re-release)
|align="center"| 23
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 41
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"How to Be Dead"
|align="center"| 39
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 42
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|rowspan="4" align="center"|2006
|"You're All I Have"
|align="center"| 7
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 59
|align="center"| 100
|align="center"| 12
|align="center"| 88
|align="center"| 25
|align="center"| —
|align="center"| 27
|align="center"| 109
|align="center" rowspan="6"|Eyes Open
|-
|"Chasing Cars" (AUS: 3× Platinum, GER: Gold)
|align="center"| 6
|align="center"| 53 
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="center"| 8
|align="center"| 6
|align="center"| 21
|align="center"| 3
|align="center"| 4
|align="center"| 8
|align="center"| 5
|-
|"Hands Open"
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 34
|align="center"| —
|align="center"| 21
|align="center"| —
|-
|"Set the Fire to the Third Bar" (featuring Martha Wainwright)
|align="center"| 18
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 41
|align="center"| —
|align="center"| 22
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 54 
|-
|rowspan="3" align="center"|2007
|"Open Your Eyes"
|align="center"| 26
|align="center"| 53
|align="center"| —
|align="center"| 56
|align="center"| 73
|align="center"| 21
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"Shut Your Eyes"
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 12
|align="center"| 1
|align="center"| 15
|align="center"| —
|align="center"| 8
|align="center"| —
|align="center"| 26
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"Signal Fire"
|align="center"| 4
|align="center"| 22
|align="center"| —
|align="center"| 65
|align="center"| —
|align="center"| 2
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 48
|align="center"| —
|align="center"| 65
|align="center"|Spider-Man 3: The Official Soundtrack
|-
|rowspan="2" align="center"|2008
|"Take Back the City"
|align="center"| 6
|align="center"| 31
|align="center"| 35
|align="center"| 32
|align="center"| 42
|align="center"| 4
|align="center"| 3
|align="center"| 33
|align="center"| 46
|align="center"| 32
|align="center"| —
|align="center" rowspan="4"|A Hundred Million Suns
|-
|"Crack the Shutters"
|align="center"| 43
|align="center"| —
|align="center"| 32
|align="center"| 42
|align="center"| 28
|align="center"| 32
|align="center"| 14
|align="center"| —
|align="center"| 72
|align="center"| —
|align="center"| 111
|-
|rowspan="4" align="center"|2009
|"If There's a Rocket Tie Me to It"
|align="center"| 133
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"The Planets Bend Between Us"
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 8
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"Just Say Yes"
|align="center"| 15
|align="center"| 87
|align="center"| 38
|align="center"| 6
|align="center"| 47
|align="center"| 6
|align="center"| 1
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center" rowspan="4"| Up to Now
|-
|"An Olive Grove Facing the Sea" (2009 version)
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|rowspan="2" align="center"| 2010
|"Run" (2010 version)
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 58
|align="center"| 92
|align="center"| —
|align="center"| 22
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"Chocolate" (re-release)
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 51
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|rowspan="3" align="center"| 2011
|"Called Out in the Dark"
|align="center"| 11
|align="center"| 79
|align="center"| 23
|align="center"| 7
|align="center"| 15
|align="center"| 5
|align="center"| 10
|align="center"| 35
|align="center"| 11
|align="center"| 36
|align="center"| 78
|align="center" rowspan="5"| Fallen Empires
|-
|"This Isn't Everything You Are"
|align="center"| 40
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 9
|align="center"| 52
|align="center"| 18
|align="center"| 42
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"New York"
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 66
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 61
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 102
|-
|align="center" rowspan="2"|2012
|"In the End"
|align="center"| 197
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 43
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 35
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|"Lifening"
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| 55
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|-
|align="center" rowspan="1"|2013
|"The Lightning Strike (What If This Storm Ends?)"
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center"| —
|align="center" rowspan="1"|A Hundred Million SunsGreatest Hits
|-
|colspan="14" align="center"|"—" denotes songs that failed to chart.
|}
Примітки

 "Warmer Climate" was released as a promotional single in the United States in 2006.
A "Chasing Cars" was only released as a digital release in Australia. The song entered the ARIA Digital Top 50 Chart on 30 October 2006 and during its 34 weeks on the chart it reached #1 on the Digital Chart for 11 weeks in a row (starting from 6 November 2006). In the week beginning 5 November 2007, the Australian Recording Industry Association (ARIA) began to let download-only songs chart on the Top 100 Singles Chart. "Chasing Cars" charted on the ARIA Top 100 Singles Chart for 63 weeks, but only peaked at #53 as it already had strong digital sales for over a year.
B "Set the Fire to the Third Bar" charted in US on Billboard Hot 100 in February 2010.
C "Run" was re-released as "Run" (2010 version) in Europe, mainly Netherlands, Belgium and Germany in 2010.
D "Chocolate" was re-released in the Netherlands only in 2010.

Інші сингли

Учасники (поточний склад) 
Станом на 2013 рік:
 Гарі Лайтбоді (Gary Lightbody) — вокал, ритм-гітара
 Нейтан Коннолі (Nathan Connolly) — соло-гітара, бек-вокал
 Пол Вілсон (Paul Wilson) — бас-гітара, бек-вокал
 Джонні Квінн (Jonny Quinn) — ударні, перкусія
 Джонні МакДейд (Johnny McDaid) – клавішні, ритм-гітара, бек-вокал

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Michael Morrison's Official page — Shrug
 

Британські рок-гурти